Michałowski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Michałowski (1837–1930), galizischer Landtagsabgeordneter
 Jerzy Michałowski (1909–1993), polnischer Diplomat, Schriftsteller und Übersetzer
 Kazimierz Michałowski (1901–1981), polnischer Archäologe und Ägyptologe
 Piotr Michałowski (1800–1855), polnischer Maler
 Wiktor Michałowski (1895–1967), polnischer Offizier und Kryptoanalytiker

Siehe auch:
 Michalowski
 Michalowsky